Coudekerque-Branche  (en neerlandés Nieuw-Koudekerke) es una población y comuna francesa, en la región de Norte-Paso de Calais, departamento de Norte, en el distrito de Dunkerque y cantón de Coudekerque-Branche.

Demografía

Referencias

Enlaces externos 
 INSEE

Coudekerque Branche